Обры́в — крутой склон, образованный действием боковой эрозии реки, срезающей выступы берегов.

Кроме того, название «Обрыв» может означать:
 «Обрыв» — роман Ивана Гончарова.

Населённые пункты 
 Обрыв — посёлок в Новоазовском районе Донецкой области.
 Обрыв — село в Симферопольском районе Крыма.

См. также 
 Займо-Обрыв

Примечания